49-й Северокаролинский пехотный полк () представлял собой один из пехотных полков армии Конфедерации во время Гражданской войны в США. Он сражался в основном в составе Северовирджинской армии.

Формирование 
49-й Северокаролинский был сформирован в марте 1862 года около Гарисбега. Его роты были набраны в округах Макдауэл, Кливленд, Аирделл, Мор, Мекленбург, Гастон, Катауба и Линкольн. Многие рядовые полка записались в армию ещё в начале войны, но не были включены в армию из-за нехватки вооружения. Первым командиром полка стал Стивен Рамсер, подполковником - Уильям Элиасон, майором - Ли Мак-Аффи, однако Элиасон почти сразу уволился и Мак-Аффи занял его место, а майором стал Джон Фолеминг.

Боевой путь 
В июне, после обучения, полк был направлен в Ричмонд, где его включили в бригаду генерала Роберта Рэнсома. Первым боевым испытанием полка стало сражение при Малверн-Хилл. Полк понёс серьёзные потери (14 убито, 75 ранено и 16 пропало без вести), был ранен в руку сам полковник Рамсер. Командование принял подполковник Лерой МакАффи, который 1 ноября 1862 года получил звание полковника. После выздоровления Рамсер стал командиром бригады, а полком до конца войны командовал МакАффи.

После Семидневной битвы полк состоял в дивизии Джона Уолкера (в корпусе Лонгстрита). Он участвовал в сражении при Харперс-Ферри и в сражении при Энтитеме.

После Энтитема полк участвовал в сражении при Фредериксберге, где бригада Рэнсома удерживала передовую позицию на высотах Мари. Однако, Рэнсом держал 49-й полк во второй линии и только к концу боя выдвинул его вперёд, так что полк потерял только 9 человек ранеными.

После Фредериксберга полк был отправлен на восток Северной Каролины. Он вернулся в Вирджинию к началу кампании Бермуда-Хандрид, после которой был направлен в траншеи под Петерсбергом.

Примечания

Литература 
 Hicks, George W., North Carolina Confederate Regiments:1861, PublishAmerica, 2012 ISBN 146269120X
 Weymouth T. Jordan, Jr. and Louis H. Manarin, «North Carolina Troops (1861—1865): A Roster» Office of Archives and History: Raleigh, NC 1973, ISBN 1626368112

Ссылки 
 49th North Carolina Infantry Regimental History — Histories of the Several Regiments from North Carolina in the Great War 1861-65, Volume 2, Written by Members of the Respective Commands, Edited by Walter Clark, Lieutenant Colonel Seventeenth Regiment N.C.T, Published by the State, 1901
 49th Regiment, North Carolina Infantry
 Co I, 49th NC At the Battle of Malvern Hill

Полки армии Конфедерации